Николай Николаевич Чаплыгин:
 Чаплыгин, Николай Николаевич (1904—1953) — советский актёр и режиссёр.
 Чаплыгин, Николай Николаевич (1940—2015) — советский и российский учёный-геолог.